Союз центра () — последнее наименование федерации итальянских центристских политических партий, учреждённой в 2002 году под названием «Союз христианских демократов и центра» и расширенной в 2008 году путём присоединения ещё нескольких организаций. Вошла в состав избирательного альянса Мы умеренные.

История

Союз христианских демократов и центра 
Союз христианских демократов и центра (Unione dei democratici cristiani e di centro) основан на I национальном съезде партии 6-8 декабря 2002 года в Риме как результат слияния трёх центристских политических сил: Христианско-демократический центр (Centro cristiano democratico), Объединённые христианские демократы (Cristiani democratici uniti) и Европейская демократия (Democrazia europea). Должность председателя партии занял Рокко Буттильоне, политическим лидером стал Пьер Фердинандо Казини, а национальным секретарём —  (в 2005 году Фоллини ушёл в отставку и его заменил ).

Представитель Христианско-демократического центра Карло Джованарди занимал во втором правительстве Берлускони (с 11 июня 2001 по 23 апреля 2005 года) кресло министра по связям с парламентом, представитель СХДЦ  с 4 декабря 2004 по 23 апреля 2005 года являлся министром государственного управления (Ministro della Funzione Pubblica), а представитель Объединённых христианских демократов Рокко Буттильоне — министром европейской политики. В третьем правительстве Берлускони, с 23 апреля 2005 по 17 мая 2006 года, уже в качестве представителей СХДЦ, Джованарди и Баччини сохранили свои места, а Буттильоне был министром культуры.

На выборы 2006 года СХДЦ пошёл в блоке Сильвио Берлускони. Список СХДЦ получил поддержку 6,76 % избирателей на выборах в Сенат, что принесло объединению 21 сенаторское место, и 6,76 % голосов на выборах в Палату депутатов, благодаря чему Союз получил 39 мест в нижней палате парламента.

В преддверии парламентских выборов 2008 года СХДЦ стал основой более широкого политического объединения — Союза Центра.

Союз Центра 
Вместе с СХДЦ основу нового союза составила партия «Популяристское согласование — Маргаритка за учреждение Центра» (Coordinamento Popolari — Margherita per la Costituente di Centro) Чириако Де Мита; также в нём участвовали небольшие организации и фонды либерального направления, в частности —  (Fondazione Liberal) , Открытое общество «Клубы за другую Италию» («Società Aperta Circoli per l’altra Italia») , а также   и , а также отдельные политики католических убеждений, вышедшие главным образом из Демократической партии (,  и ) и Народа свободы ().

В основе политического замысла при создании федерации лежала идея объединения носителей идей христианской демократии и либерализма.

Соглашение между разными организациями было достигнуто в ходе консультаций на так называемом . По взаимному соглашению сторон, была определена общая политическая платформа, но участники оговорили свои отдельные позиции по различным вопросам, не противоречащие общей идее.

15 декабря 2010 года Союз центра вошёл в коалицию , основанную на союзе партий  и .

Осенью 2011 года была сделана попытка провести съезды в провинциях и регионах с целью подготовить общую почву для объединительного съезда, однако, усилия не увенчались успехом, и Союз центра сохранился в виде федерации партий.

В 2013 году  вышла из федерации.

Участие в парламентских выборах 
Союз центра участвовал во внеочередных парламентских выборах 13-14 апреля 2008 года отдельным списком, не вступая в коалиции, и набрал на выборах в Палату депутатов 5,6 % голосов, получив 36 депутатских мест, а на выборах в Сенат — соответственно 5,7 % и 3 места.

За список Союза центра на европейских выборах 7 июня 2009 года проголосовали 1 995 021 избирателей (6,51 %), что принесло партии 5 мест в Европейском парламенте.

На выборы 24-25 февраля 2013 года Союз центра пошёл собственным списком в Палату депутатов, впоследствии создав единую фракцию с партией «Гражданский выбор», и в списке «С Монти — за Италию» — в Сенат.

В европейских выборах 25 мая 2014 года партия участвовала единым списком с Новым правым центром, который собрал  голоса (4,38 %) и получил 3 места в Европейском парламенте из 73, отведённых Италии.

Участие в правительствах 
По итогам парламентских выборов 13—14 апреля 2008 года партия осталась в оппозиции и не вошла в четвёртое правительство Берлускони. Однако, в технократическом правительстве Марио Монти, сформированном в 2011 году тем же созывом парламента,  занял должность младшего статс-секретаря (Sottosegretario di Stato) Министерства обороны.

По итогам парламентских выборов 2013 года Союз центра вошёл в правящую коалицию, получив в правительстве Энрико Летта одно место министра без портфеля и одно место младшего статс-секретаря:
 Джанпьеро Д’Алия — министр государственной службы;
 Джан Лука Галлетти — младший статс-секретарь Министерства образования, университетов и исследований.

21 февраля 2014 года был объявлен состав правительства Ренци, пришедшего на смену правительству Летта. Министерство окружающей среды и защиты суши и моря возглавил представитель «Союза Центра» Джан Лука Галлетти.

Представительство в парламенте XVII-го созыва (2013—2018) 
После выборов 24-25 февраля 2013 года Союз Центра создал в обеих палатах парламента единые фракции с партией «Гражданский выбор», но из-за политического раскола 9-10 декабря 2013 года вместе с другими союзниками «Гражданского выбора» размежевался с ним и в Палате депутатов, и в Сенате.

Фракция «За Италию — Демократический центр» в Палате депутатов 
Образована 10 декабря 2013 года в результате перехода 20 депутатов из фракции «Гражданский выбор для Италии» (Scelta Civica per l’Italia) под названием «За Италию», 4 декабря 2014 года приняла название «За Италию — Демократический центр» (Per l’Italia-Centro democratico), 16 декабря 2014 года шесть депутатов перешли в единую фракцию Area Poplari (НПЦ-Союз Центра). Возглавляет фракцию «За Италию — Демократический центр» лидер партии  Лоренцо Деллаи.

Фракция «За Италию» в Сенате 
Единая фракция «Гражданский выбор для Италии» в Сенате создана на основе представителей партии «Гражданский выбор» 19 марта 2013 года, с 27 ноября 2013 года носит наименование «За Италию» (Per l’Italia). 9 декабря 2013 года 8 человек (члены партии «Гражданский выбор»), перешли во вновь образованную фракцию «Гражданский выбор с Монти за Италию» (Scelta Civica con Monti per l’Italia), и с тех пор фракция «За Италию» представляет бывших союзников партии «Гражданский выбор», в том числе Союз Центра.

Парламентские выборы 2018 года 
29 декабря 2017 года Лоренцо Чеза и  подписали от имени Союза Центра предвыборное соглашение с Раффаэле Фитто, Маурицио Лупи и Франческо Саверио Романо, представлявшими предвыборный список Noi con l’Italia (Мы с Италией).

4 марта 2018 года это объединение пошло на очередные парламентские выборы в составе правоцентристской коалиции, основу которой составили Вперёд, Италия и Лига Севера, и заручилась поддержкой чуть более 1 % избирателей, не получив ни одного места в парламенте, а по итогам голосования в одномандатных округах — 4 места в Палате депутатов и 5 — в Сенате.

Результаты на парламентских выборах

Национальное руководство партии 
 Секретарь:  (с 2005)
  (2002—2005)
 Председатель:  (с 2016)
 Джанпьеро Д’Алия (2014—2016)
 Рокко Буттильоне (2002—2014)

Партии и организации, входящие в Союз Центра 
 Основатели:
 Союз христианских демократов и центра (Unione dei Democratici Cristiani e di Centro) Пьера Фердинандо Казини;
 Либеральный фонд (:it:Fondazione Liberal) Фердинандо Адорнато;
 Популяристское согласование — Маргаритка за учреждение Центра (Coordinamento Popolari — Margherita per la Costituente di Centro) Чириако Де Мита.
 Присоединились позднее:
 Ассоциативное движение итальянцев за границей (:it:Movimento Associativo Italiani all'Estero) Рикардо Антонио Мерло;
 Пополяры за Апулию (Popolari per la Puglia) Марчелло Вернола;
 Политическая партия «Христианский альянс» (Partito Politico Alleanza Cristiana);
 Венето за Народную европейскую партию (Veneto per il Partito Popolare Europeo) Джорджо Каролло;
 Политическая партия европейских христиан (Partito Politico Cristiani Europei);
 Демократы-автономисты (Democratici Autonomisti) Маурицио Баллистрери;
 Политическое движение умеренных Италии (Movimento Politico Moderati Italia);
 Христианский народный союз (Unione Popolare Cristiana) Антонио Сатта;
 Будущая демократия (Democrazia Futura) Альберто Томмаззини;
 Гражданская сеть для Венето (Rete Civica per il Veneto) Марко Дзаботти;
 Южная Европа (EuropaSud) Джузеппе Гаргани;
 Пополяры за Сицилию (Popolari per la Sicilia) Нино Борромети.

Общенациональные собрания 
 Генеральные штаты Центра (Stati Generali del Centro) — Кьянчано-Терме, 11-13 сентября 2008 года, Decisivi per governare
 I-я Учредительная ассамблея (I Assemblea fondativa) — Рим, 3-4 апреля 2009 года, Verso il Partito della Nazione
 II-я Всеобщая ассамблея (II Assemblea generale, Stati del Centro) — Кьянчано-Терме, 11-13 сентября 2009 года, Nasce dal Centro l’Italia di domani
 I-я Лаборатория идей «Перестроим Италию» (I Laboratorio delle Idee, Ricostruiamo l’Italia) — Кьянчано-Терме, 10-12 сентября 2010 года
 III-я Всеобщая ассамблея (III Assemblea generale) — Кьянчано-Терме 8-11 сентября 2011 года, Quando gli italiani si uniscono sono capaci di grandi imprese
 Национальная ассамблея (Assemblea nazionale) — Рим, 20 июля 2013 года
 Народный праздник «Будущее Италии» (Festa Popolare, Futuro dell’Italia) — Кьянчано-Терме 13-15 сентября 2013 года
 I-й конгресс (I Congresso) — Рим, 21-23 февраля 2014 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 

Политические партии Италии
Партии — члены Европейской народной партии
Правоцентристские партии
Христианско-демократические партии
Политические партии, основанные в 2002 году